Cerbu se poate referi la:

Localități din România:
 Cerbu, Alba
 Cerbu, Argeș
 Cerbu, Botoșani
 Cerbu, Tulcea
 Cerbu, Vrancea

Nume de familie:
 Eva Cerbu

Vezi și 
 Râul Cerbu (dezambiguizare)
 Râul Cerboaia (dezambiguizare)

 Cerbul de Aur
 Cerb

 Szarvas (Cerbul)

 Cerbăl, sat în județul Hunedoara
 Cerbia, sat în județul Hunedoara
 Cerbeni, sat în județul Olt
 Cerbești, sat în județul Cluj